Форт Лее има више значења:
 Форт Лее (Вирџинија)
 Форт Лее (Њу Џерзи)